Вещица може да се отнася за:

 Вещица, жена със свръхестествени способности;
 Вещица, село в Област Видин, България;
 Вещица, днес Ангелохори, село в дем Негуш, Гърция;
 Вещица, днес Полиплатанос, село в дем Негуш, Гърция.